Висе́нте-Герре́ро (), также известен как Сьюда́д-Герре́ро () или просто Герре́ро () — город в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Герреро и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 7751 человек.

История 
Поселение было основано в октябре 1676 году миссионерами-иезуитами Томасом Гвадалахарой и Хосе Тардой под названием Нуэстра-Сеньора-де-ла-Консепсьон-де-Папигочи.

11 апреля 1859 года, поселению был присвоен статус города с названием Сьюдад-Герреро в честь генерала Висенте Герреро.

Здесь в 1916 году произошла .

18 ноября 1995 года город был переименован в Висенте-Герреро.

Примечания 

Города Чиуауа